Leonid Arbusow ist der Name folgender Personen:

* Leonid Arbusow (Historiker, 1882) (Leonid Hans Nikolaus Arbusow; 1882–1951), baltischer Historiker
 Leonid Alexandrowitsch Arbusow (1848–1912), russischer Historiker